

Carriera
Con la  ha disputato i Campionati mondiali del 1994 e i Campionati europei del 1995.

Collegamenti esterni 

Cestisti sovietici